Renfield (Santa Barbara): een personage uit de soapserie "Santa Barbara", gespeeld door actrice Sue Bugden.
Renfield (Dracula), een personage uit het boek Dracula, en veel van de hiervan afgeleide films.
Renfield (kaartspel), een kaartspel.